Латвійська футбольна Вища ліга 2019 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув клуб Рига.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
1-18 тури 

19-36 тури

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/16 листопада 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Чемпіонат Латвії на сайті uefa  
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2019
Латвія
2019 в Латвії